Мстислав Изјаславич Волињски (око 1225/35-1170) био је велики кнез Кијева средином 12. века.

Биографија 
Мстислав Изјаславич био је син Изјаслава III Кијевског.

Био је кнез Перејаслава и Владимира-Волињског у време кризе и распада Кијевске Русије, као и велики кнез Кијева у три наврата: 1158-59., 1167-69. и 1170.

Његов син Роман Велики био је оснивач и први независни кнез (1199-1205) Галичко-Волињске кнежевине.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Умрли 1170.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович